

Patronyme 

 Tønnes Christian Bruun-Neergaard (1776-1824), personnalité danoise.
 Niels Neergaard (1854-1936), homme politique danois.
 Paul Neergaard (1907-1987), agronome danois.

Voir aussi